MTV Music Awards 1998 steht für:

 MTV Europe Music Awards 1998
 MTV Video Music Awards 1998

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 1998